Иллеш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Иллеш, Андрей Владимирович (1949—2011) — советский и российский журналист, телеведущий, руководитель информационной службы ИТАР-ТАСС (август—ноябрь 1999); внук Белы Иллеша.
 
 Иллеш, Дьёрдь (1914—2006) — венгерский оператор.
 Иллеш, Мартон (род. 1975) — венгерский композитор, пианист, дирижёр.
 Иллеш, Эндре (1902—1985) — венгерский писатель.

См. также 
 Illés — венгерская бит-группа, созданная Лайошем Иллешем (1942—2007) в 1957 году.
 Ийеш, Дьюла (; 1902—1983) — венгерский поэт, прозаик, драматург.